Ludwig Rottenberg (1864-1932), compositeur et chef d'orchestre allemand/autrichien ;
 Markus Rottenberg (1872-1944), Grand-rabbin d'Anvers de 1918 à la Seconde Guerre mondiale, déporté de Vittel à Auschwitz ;
 Chaim Yaakov Rottenberg (1909-1990), Grand Rabbin orthodoxe non-consistorial français ;
 Mordechai Rottenberg (1958-), Grand Rabbin orthodoxe non-consistorial français ;
 Silke Rottenberg (1972-), ancienne joueuse de football allemande.

Voir aussi 
 
Rothenberg (homonymie)

Homonymie de patronyme germanique